Masowe występowanie zachorowań:
 epidemia
 epizootia
Rośliny:
 zaraza (Orobanche) – rodzaj obejmujący ok. 150 gatunków roślin pasożytniczych
Miejscowości:
 Zaraza – miasto w Wenezueli
Muzyka:
 Zaraza – kanadyjsko-polski zespół muzyczny
 Zaraza – album polskiego duetu producenckiego: DJ-a B i Szczura
 Zaraza – album Kazika Staszewskiego
Film:
 Zaraza – polski film fabularny z 1971 roku
 Zaraza –  hiszpański serial telewizyjny
Literatura:
 Zaraza – powieść Grahama Mastertona
 Zaraza –  trylogia historyczna Jerzego Cepika 
Mitologia:
 Zaraza – demon występujący w mitologii słowiańskiej

Zobacz też 
 
 zarazek
 zarażenie